Bandar Pasir Mandoge (plaats), een plaats in Indonesië
Bandar Pasir Mandoge (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing